Jossypiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Iossipowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Jossypiwka (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Jossypiwka (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Jossypiwka (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Jossypiwka (Mahdalyniwka)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Jossypiwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Jossypiwka (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske, siehe Jossypiwka (Blahowischtschenske)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Jossypiwka (Nowomyrhorod)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Jossypiwka (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Wilschanka, siehe Jossypiwka (Wilschanka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Jossypiwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Jossypiwka (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Jossypiwka (Wradijiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Jossypiwka (Frunsiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa, siehe Jossypiwka (Odessa)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Jossypiwka (Sawran)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Jossypiwka (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Jossypiwka (Koselschtschyna)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw, siehe Jossypiwka (Sdolbuniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Stadtgemeinde Baraniwka, siehe Jossypiwka (Swjahel, Baraniwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Brussyliw siehe Jossypiwka (Schytomyr, Brussyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Landgemeinde Baraschi, siehe Jossypiwka (Swjahel, Baraschi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Jossypiwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Jossypiwka (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Tschudniw, siehe Jossypiwka (Schytomyr, Tschudniw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Jossypiwka (Kosowa)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Jossypiwka (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Jossypiwka (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Jossypiwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Jossypiwka (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Jossypiwka (Tscherniwzi)